Yrigoyen ist der Familienname folgender Personen:

 Hipólito Yrigoyen (1852–1933), argentinischer Politiker, zweimal Staatspräsident Argentiniens
 Manuel Yrigoyen Arias (1830–1912), peruanischer Politiker und Jurist, dreimaliger Premierminister